+Esta página contém a lista das unidades federativas do Brasil por Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), com valores publicados pelo PNUD Brasil. Os dados são do Atlas de Desenvolvimento Humano 2013, feito com base nos dados do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contém ainda a lista com os dados do estudo "Radar IDHM", feito pelo PNUD Brasil, Ipea e Fundação João Pinheiro com informações produzidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua do IBGE em 2017.

Classificação das unidades da federação por IDH-M - 2017 
  = aumento nos dados - comparado aos dados anteriores;
  = dados mantiveram-se os mesmos da medição anterior;
  = diminuição nos dados - comparada aos dados anteriores.

{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!scope="col" colspan="2"| Posição
! scope="col" rowspan="2" style="width:250px;"| Unidade federativa
!scope="col" colspan="2"| IDH-M
|-
! scope="col" style="width:75px;"| Posição em 2017
! scope="col" style="width:75px;"| Posição em 2016
! scope="col" style="width:75px;"| Em 2017
! scope="col" style="width:75px;"| Em 2016
! scope="col" style="width:75px;"| País comparável
|-
|| 1 || ||style="text-align:left"| || 0,850 || 0,854||
|-
|| 2 || ||style="text-align:left"| || 0,826 || 0,831||
|-					
| 3 ||  ||style="text-align:left"||| 0,808 || 0,805||
|-
| 4 ||  ||style="text-align:left"||| 0,796 || 0,794||
|-
| 5 ||  ||style="text-align:left"||| 0,792 || 0,792||
|-
| 6 ||  ||style="text-align:left"||| 0,787 || 0,781||
|-
| 6 ||  ||style="text-align:left"||| 0,787 || 0,783||
|-
| 8 ||  ||style="text-align:left"|||0,774  || 0,772||
|-
| 9 ||  ||style="text-align:left"||| 0,772 || 0,770||
|-
| 10 ||  ||style="text-align:left"||| 0,769 || 0,768||
|-
| 11 ||  ||style="text-align:left"||| 0,766 || 0,763||
|-
| 12 ||  ||style="text-align:left"||| 0,752 || 0,758||
|-
| 13 ||  (1)||style="text-align:left"||| 0,743 || 0,737||
|-
| 14 ||  (1)||style="text-align:left"||| 0,740 || 0,738||
|-
| 15 ||  (3)||style="text-align:left"||| 0,735 || 0,726||
|-
| 16 ||  (4)||style="text-align:left"||| 0,733 || 0,716||
|-
| 17 ||  (2)  ||style="text-align:left"||| 0,731 || 0,736||
|-
| 18 ||  (2) ||style="text-align:left"||| 0,727 || 0,730||
|-
| 19 ||  (0) ||style="text-align:left"||| 0,725 || 0,718||
|-
| 20 ||  (1)||style="text-align:left"||| 0,722 || 0,709||
|-
| 21 ||  (4) ||style="text-align:left"|||0,719   || 0,729||
|-
| 22 ||  (0) ||style="text-align:left"||| 0,714 || 0,709||
|-
| 23 ||  (0) ||style="text-align:left"||| 0,702 || 0,700||
|-
| 24 ||  (0) ||style="text-align:left"| || 0,698 || 0,693||
|-
| 25 ||  (0) ||style="text-align:left"| || 0,697 || 0,690||
|-
| 26 ||  (1) ||style="text-align:left"| || 0,687 || 0,682||
|-
| 27 ||  (1) ||style="text-align:left"| || 0,683 || 0,683||
|-

Classificação das unidades da federação por IDH-M - 2010 
  = aumento nos dados - comparado aos dados anteriores;
  = dados mantiveram-se os mesmos da medição anterior;
  = diminuição nos dados - comparada aos dados anteriores.

Renda

Longevidade

Educação

Evolução dos estados 

Mapas

Ver também 
 Lista de unidades federativas do Brasil por IDH (2000)
 Lista de unidades federativas do Brasil por expectativa de vida
 Lista de unidades federativas do Brasil por mortalidade infantil
 Lista de unidades federativas do Brasil por taxa de fecundidade
 Lista de unidades federativas do Brasil por segurança alimentar
 Lista de unidades federativas do Brasil por incidência da pobreza
 Lista de unidades federativas do Brasil por cobertura de esgotamento sanitário
 Lista de unidades federativas do Brasil por PIB per capita

Idh
Idh
Unidades federativas do Brasil